Sanhaço ou Sanhaçu pode se referir a várias espécies de aves':

 Thraupis episcopus, pop. "sanhaço azul"
 Thraupis palmarum, pop. "sanhaçu-do-coqueiro"
 Stephanophorus diadematus, pop. "sanhaçu-frade"
 Thraupis ornata, pop. "Sanhaço-de-encontro-amarelo"